Laurens Paulussen (Turnhout, 19 juli 1990) is een Belgische voetballer die bij voorkeur als middenvelder speelt. Hij verruilde in 2014 KVC Westerlo voor KV Mechelen. Op 3 augustus 2014 maakte hij zijn debuut als rechtsachter voor KV Mechelen. 

In juni 2017 raakte bekend dat hij weg moest bij Mechelen.

In 2021 keerde hij terug in het amateurvoetbal bij KFC Sint-Lenaarts met dank aan de toenmalige hoofdtrainer Sam Vermeylen. Na één seizoen verliet hij de club alweer om scout te worden bij KV Mechelen.

Statistieken

Paulussen, Laurens